Никола Паунчев може да се отнася за:

 Никола Паунчев, български възрожденец, член на Солунската българска община;
 Никола Паунчев, български революционер, деец на ВМОРО.